Cubiculovinea communis är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1981. Cubiculovinea communis ingår i släktet Cubiculovinea, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
communis